Нащёкинский сельсовет

Воронежская область 

 Нащёкинский сельсовет Аннинского района

Тамбовская область 

 Нащёкинский сельсовет Бондарского района